Anton ou Antón est un nom propre d'origine étrangère qui peut se référer à :

Prénom et patronyme 
Anton est un prénom masculin présent dans les pays francophones, bien que sa traduction française, Antoine, y soit beaucoup plus fréquente.

Anton est aussi un patronyme.

Origine du nom 
Anton, présent dans le monde germanique, slave et latin, provient du prénom et cognomen gréco-romain Antonii ou de ses diminutifs. Il se retrouve communément en divers dialectes allemands comme en allemand véhiculaire ou allemand standard, en néerlandais, en norvégien, suédois, finnois, carélien, estonien, letton, lituanien, russe, biélorusse, ukrainien, tchèque, morave, slovaque, slovène, croate, ruthénien, valaque, roumain, italien, espagnol, lusitanien, portugais par élision du son final [ius], [ie], [ië], [i]...

Les prénoms Anton ou Antonius sont proches du grec Άντων. Dans la mythologie gréco-romaine impériale, Άντων ou Anton est le fils du demi-dieu Hercule ou Héraclès.

Personnalités portant ce prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Personnalités portant ce patronyme 

 Bernard Anton (1961-), poète, conteur, slameur et enseignant québécois.
 Frédéric Anton, cuisinier et membre du jury de l'émission TV MasterChef.
 Gabriel Anton (1858-1933), neurologue et psychiatre autrichien.
 Karl Anton (1898-1979), scénariste, producteur de cinéma et réalisateur tchèque.
 Oscar Anton (1996-), chanteur français.
 Ottomar Anton (1895-1976), peintre et graphiste allemand.
Suzanne Anton (1952-), femme politique canadienne.
Anton Tchekov, ecrivain

Pseudonyme 
 Emil Anton, pseudonyme des journalistes français Jeanne Fage-Antonelli (1904-) et Émile Debard (1895-) sous lequel ils publient des romans policiers, des romans d'amour et de la littérature d'enfance et de jeunesse.
 Anton, un scénariste et un journaliste français de bandes dessinées.
 Anton, pseudonyme de la dessinatrice humoristique pour Punch Antonia Yeoman.

Autres usages 
 Anton est aussi un groupe de death metal mexicain.
 L'opération Anton est le nom de code de l'invasion de la zone libre française par les armées allemande et italienne, en novembre 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 
 Anton (Texas).
 Anton, Opština de Bulgarie.
 Antón, localité du district d'Antón dans la province de Coclé au Panama.

Articles connexes 
 
 
Patronyme germanique
Homonymie de toponyme
Prénom